Diciotto navi della Royal Navy britannica sono state battezzate HMS Lion, in omaggio al leone (inglese lion), un animale tradizionalmente associato con il coraggio ed usato anche in molti motivi araldici che rappresentano l'Inghilterra e la monarchia inglese.

 La prima Lion fu una nave da 36 cannoni da 120 t catturata alla Scozia nel 1511 e venduta nel 1513.
 La seconda Lion fu una nave da 50 cannoni da 160 t, costruita nel 1536 e riportata nei registri fino al 1559.
 La terza Lion fu una nave scozzese catturata nel 1549 e persa al largo di Harwich.
 La quarta Lion fu originariamente la 50 cannoni Golden Lion e venne "ricostruita" quattro volte, nel 1582, 1609, 1640, 1658, ed infine venduta nel 1698. (Probabilmente invece di essere un rimarchevole esempio di longevità, solo pochi assi della nave precedente vennero usati in ogni ricostruzione.)
 La quinta Lion fu un ketch da 6 cannoni, catturato ai Paesi Bassi nel 1665, venduto nel 1667, riacquistato nel 1668 ed affondato come parte della costruzione di Sheerness nel 1673.
 La sesta Lion fu una nave di quinta classe algerina catturata nel 1683 e venduta quello stesso anno.
 La settima Lion fu un hoy da 4 cannoni acquistato nel 1702 che compare nei registri fino al 1737.
 L'ottava Lion fu un vascello di terza classe da 60 cannoni, varata nel 1709, ricostruita nel 1738 e venduta nel 1765.
 La nona Lion fu un trasporto varato nel 1753, arenata nel 1775 e venduta nel 1786.
 La decima Lion fu un cutter acquistato nel 1763 e venduto nel 1771.
 L'undicesima Lion fu un vascello da esplorazione in servizio dal 1774 al 1785.
 La dodicesima Lion fu un vascello di terza classe da 64 cannoni, varata nel 1777 e venduto per la demolizione nel 1837.
 La tredicesima Lion fu uno schooner acquistato nel 1781 circa e venduto nel 1785.
 La quattordicesima Lion fu un vascello da 4 cannoni, originariamente un hoy olandese, acquistato nel 1794 e venduto l'anno successivo.
 La quindicesima Lion fu uno schooner in servizio dal 1823 al 1826.
 La sedicesima Lion fu un vascello di seconda classe da 80 cannoni, varata nel 1847, convertita alla propulsione ad elica nel 1859. Dal 1871 svolse il ruolo di nave scuola e venne venduta per la demolizione nel 1905.
 La diciassettesima Lion varata nel 1910 fu la prima nave della sua classe di incrociatori da battaglia. Servì da nave ammiraglia dell'ammiraglio di divisione David Beatty alla Dogger Bank e a quella dello Jutland e venne venduta nel 1924.
 Nel 1938 venne varata quella che avrebbe dovuto essere la prima di quattro navi da battaglia della classe Lion. Vennero iniziati i lavori solo su due navi e nessuna delle due venne completata: la Lion venne smantellata mentre era ancora in costruzione nel 1941.
 La diciottesima Lion (C34) fu un incrociatore della classe Tiger varato nel 1944 (come HMS Defence) ma non completato fino al 1960. Venne piazzata nella riserva nel 1964 e demolita nel 1975.

Lion